Hekla bezeichnet:

 Hekla, einen Vulkan auf Island
 mehrere Schiffe:
 Hekla, norwegischer Robbenfänger, ab 1901 Antarktisforschungsschiff Scotia (1916 ausgebrannt)
 Hekla (Schiff, 1842), dänischer Kriegs-Raddampfer
 Hekla (Schiff, 1874), britisch-norwegisches Frachtschiff (1902 nach Kollision gesunken)
 Hekla (Schiff, 1882–1883), dänisches Auswandererschiff (1883 gestrandet und gesunken)
 Hekla (Schiff, 1882–1913), niederländisches Torpedoboot
 Hekla (Schiff, 1884), dänisches Auswandererschiff (1910 abgewrackt)
 Hekla (Schiff, 1890), dänischer Geschützter Kreuzer (1955 abgewrackt)
 Hekla-Empfangskomitee, eine links-militante Gruppe, siehe Brandanschläge in Berlin 2011
 (85095) Hekla, einen Asteroiden

Siehe auch:
 Hecla